Mohs eller MOHS kan syfta på:

 Mohs hårdhetsskala –  reptåligheten för olika mineraler
 Mohs kirurgi – en specialbehandling för att helt avlägsna en hudcancer
 MOHS – en tidigare truppslagsgemensam officershögskola inom svenska marinen, se Marinens officershögskola
 MOHS – en tidigare officershögskola för kustartilleriet inom svenska marinen, se Marinens officershögskola i Göteborg